O Intima é um protótipo de luxo, apresentado pela Nissan no Salão do Automóvel de Tóquio de 2007.

Ligações externas
 Fotos e informações do modelo

Intima
Veículos conceituais